Нюхова система ( орган нюху )  - аналізатор зовнішнього середовища, що як і орган смаку визначає й контролює якість повітря, їжі і напоїв. Орган нюху належить до контактних аналізаторів, що сприяє пізнанню довкілля, впливає на працездатність, рівень тиску крові та ритм дихання, дає можливість одержувати естетичну насолоду.
Орган нюху складається з:
 нюхової ділянки;
 провідних шляхів органа нюху.

Нюхова ділянка ( див. ніс )

Провідні шляхи 

Провідні шляхи ідуть трьома частинами:
 перша йде бічною нюховою смугою;
 друга присередньою нюховою смугою й поясом;
 третя серединною нюховою смугою та присередньою поздовжньою смугою, розташованою на верхній поверхні мозолистого тіла в його сірому покриві.
Волокна, що з’єднують треті нейрони з кірковим нюховим центром, проходять також у склепінні. Окремі аксони других нейронів вступають у кірковий центр, минаючи треті нейрони. Частина нейритів третіх нейронів робить перехрестя в передній спайці мозку, вони досягають кіркових центрів як свого, так і протилежного боку головного мозку.

Від морського коника йде еферентний шлях до підкіркових нюхових центрів проміжного мозку. В ядрах сірого горбка і сосочкових тіл здійснюється зв’язок з імпульсами чутливих систем внутрішніх органів. З цими ядрами морський коник з’єднується волокнами склепіння. Відростки клітин ядер таламуса проходять через задню ніжку внутрішньої капсули і вступають у кірковий нюховий центр.

Джерела та література 

 Гістологія з основами гістологічної техніки / За редакцією В. П.Пішака. Підручник. — Київ: КОНДОР, 2008. — 400 с. ISBN 978-966-351-128-3
 Анатомія людини: У 2 т. — К.: Здоров'я, 2005. — Т. 2. — 372 с. ISBN 5-311-01342-7

Див. також 
 Нюх

Анатомія людини